The Beverly Hillbillies - série de televisão americana da década de 1960; no Brasil, "A Família Buscapé"
The Beverly Hillbillies (filme) - comédia de 1993; no Brasil, "A Família Buscapé"
Li'l Abner - série de histórias em quadrinhos de Al Capp que no Brasil foi lançado como "A Família Buscapé"
The Hillbilly Bears - desenho animado produzido por Hanna-Barbera; no Brasil, "A Família Buscapé"

Veja também 
Busca-pé

Desambiguação